Мамия II Гуриели (; ум. 1625) — представитель грузинского владетельного рода Гуриели и правитель Гурии, княжества в западной Грузии, с 1600 года до своей гибели от руки собственного сына Симона в 1564 году. В его правление его небольшое княжество пыталось дать отпор посягательствам на свои территории со стороны Османской империи. Но в итоге Мамия II был вынужден заключить с ней мир в 1614 году, признав потерю части своих территорий и возложив на Гурию обязанность платить дань.

Биография 
Мамия II был старшим сыном Георгия II Гуриели, которого в 1589 году он сопровождал в походе на Имеретинское царство. Он был оставлен там для защиты возведённого Георгием на имеретинский престол Баграта IV, но не смог предотвратить его низложение в следующем году. Мамия II унаследовал титул князя Гурии после смерти своего отца в 1600 году.

В 1609 году Мамия II Гуриели воспользовался продолжавшейся тогда Турецко-персидской войной и отвоевал Аджарию у турок. Османы ответили на это морской блокадой черноморского побережья, лишив Гурию и её новообретённого союзника, мегрельского князя Манучара II Дадиани, ввоза на их территории соли, железа и других товаров. Затянувшаяся напряжённость была засвидетельствована иезуитским миссионером Луиджи Гранжерио, сопровождавшим османского полномочного представителя Омара-пашу в Грузию в 1614 году. В конце концов Гуриели пришлось пойти на мирные условия. 13 декабря 1614 года Мамия II встретился с османским посланником в Батуми и согласился вернуть Аджарию и выплачивать ежегодную дань Османской империи. В начале 1615 года Манучар II Дадиани последовал примеру Гуриели. Оба правителя сохранили за собой право отказывать вооружённым туркам в пропуске на свои территории.

Западные грузинские правители (Гуриели, Дадиани и имеретинский царь) на время забыли о своих разногласиях и объединились против османов и Сефевидов, также поддержав кахетинского царя Теймураза I, восточногрузинского монарха, изгнанного Сефевидами. Это единство продлилось недолго. В 1620 году имеретинский царевич Александр отрёкся от своей жены Тамары, дочери Мамии II Гуриели и, по свидетельству театинского миссионера Джузеппе Марии Дзампи, женщины «редкой красоты», которую обвинили в прелюбодеянии и отослали вместе с маленьким сыном Багратом обратно в Гурию. Леван II Дадиани, амбициозный правитель Мегрелии, и абхазская знать поддержали оскорблённого отца изгнанной Тамары.

Когда западная Грузия вновь погрузилась в анархию и междоусобную войну, Мамия II был убит своим сыном Симоном I, когда спал. Согласно историку XVIII века князю Вахушти Багратиони, это произошло в 1625 году, что подтверждается также одним современным тому событию документом. Эта датировка является общепринятой в современной исторической науке. Но ей противоречит записка, приложенная к литургической антологии XVII века (гулани) из монастыря Шемокмеди, которая определяет 1627 год как дату убийства Мамии II.

Семья 
Мамия II Гуриели был женат на Тинатин (ум. 1628), дочери атабека Самцхе (Кваркваре II Джакели или Манучара II Джакели). Детьми Мамии II были:

 Ана (ум. 1610), первая жена кахетинского царя Теймураза I;
 Симон (1606—1672), отцеубийца, князь Гурии (1625—1626);
 Манучар (ум. 1612), после смерти которого Мамия II заказал возведение часовни в Чехедене, в районе Кобулети, в качестве подворья (метоха) Иерусалимского патриаршего престола;
 Тамара, с 1618 по 1620 год бывшая замужем за имеретинским наследным царевичем Александром;
 Тинатин (ум. 1627), жена Кайхосро, князя Мухранского;
 Елена, жена Вамеха III Дадиани (согласно историку Кириллу Туманову она была дочерью Симона I Гуриели).

Примечания 

Монархи, убитые в XVII веке
Гуриели